

Patronyme 

 Álvaro Pombo García de los Ríos (1939-), poète, écrivain et homme politique espagnol ;
 José Francisco da Rocha Pombo (1857-1933), poète et historien brésilien ;
 José Rafael de Pombo y Rebolledo (1833-1912), poète et fabuliste colombien ;
 Julio Arboleda Pombo (1817-1862), avocat, orateur, poète, militaire, journaliste, homme d'État, diplomate, parlementaire, membre d'académie, et dramaturge colombien ;
 Miguel de Pombo (1779-1816), homme politique, universitaire et artisan de l'indépendance colombienne.

Nom commun 
 Le pombo, lutte lusitanienne, ou combat total portugais, est un art martial et un sport de lutte portugais.

Titre 
 Pombo Musical est un album de musique pour enfants produit par l'artiste interprète colombien Carlos Vives

Patronyme hispanique
Patronyme galicien